Kepler může znamenat:

 Johannes Kepler (1571–1630) – německý astronom, který působil i v Praze
 Keplerovo muzeum 
 Keplerova úloha
 Keplerovy zákony
 Lars Kepler, pseudonym autorské dvojice Alexandra Ahndorila (* 1967) a Alexandry Coelho Ahndorilové (* 1966) – švédští spisovatelé
 Kepler (sonda) – vesmírná mise NASA, která hledá planety
 Kepler-10b – první potvrzená skalnatá exoplaneta
 Kepler-11 – planetární systém objevený sondou Kepler
 Kepler-22b – extrasolární planeta obíhající kolem hvězdy Kepler-22